Castañares de Rioja är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de La Rioja och regionen La Rioja, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Castañares de Rioja ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Castañares de Rioja är lite kuperad. Den högsta punkten i närheten är Pico de Toloño,  meter över havet,  km nordost om Castañares de Rioja. Runt Castañares de Rioja är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Miranda de Ebro,  km norr om Castañares de Rioja. Trakten runt Castañares de Rioja består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i La Rioja, Spanien